Отто I (герцог Баварії) (1117-1183)
 Отто II (герцог Баварії) (1206-1253)
 Отто I (король Греції), баварський принц
 Отто I (король Баварії), племінник попереднього